Evolution (film), een Amerikaanse film uit 2001
 Evolution (Hollies), het zesde muziekalbum van The Hollies (1967)
 Evolution (Journey)
 Evolution (software), een e-mailclient
 Evolution (worstelteam), een professioneel worstelgroep actief in de World Wrestling Entertainment (WWE) van 2003 tot 2005 
 Revolution (Bobbejaanland), een achtbaan in het Belgische attractiepark Bobbejaanland die van 2008 tot 2013 de naam (R)Evolution droeg en waarnaar toen vaak verwezen werd als Evolution.
WWE Evolution, een vrouwelijk evenement van WWE.

Zie ook
 Evolutie (doorverwijspagina)